Chichibu steht für:

 Chichibu-shi, eine japanische Stadt (shi) im Westen der Präfektur Saitama
 Chichibu-gun , ein japanischer Landkreis (gun) im Westen der Präfektur Saitama
 Chichibu-chihō, eine Region (chihō) im Westen der Präfektur Saitama, die Kreis Chichibu und heutige Stadt Chichibu umfasst, siehe Chichibu (Region)
 Chichibu (Whiskybrennerei), eine japanische Whiskybrennerei
 (6991) Chichibu, Asteroid des Hauptgürtels

Chichibu ist der Name folgender Personen: 
 Chichibu Yasuhito (1902–1953), japanischer Prinz